The Legend of Zelda: A Link to the Past and Four Swords (в японии известна как The Legend of Zelda: Triforce of the Gods & Four Swords, )- видеоигра для портативной консоли Game Boy Advance, разработанная компаниями Nintendo и Capcom.

Она представляет собой сборник из двух игр: обновленной версии The Legend of Zelda: A Link to the Past (изначально выпущена для SNES) и новой многопользовательской игры The Legend of Zelda: Four Swords.

Игра поступила в продажу в Северной Америке 2 декабря 2002 года, а весной 2003 — в Японии, Европе и Австралии.

Обновленная версия игры, получившая название «The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition», поступила в продажу в сервисе компании Nintendo DSi Ware для портативной приставки Nintendo DSi 28 сентября 2011 года и включала дополнительные режимы и игровой контент.

Игровой процесс и сюжет

A Link to the Past 

Версия A Link To The Past, адаптированная для Game Boy Advance мало отличалась от оригинальной версии, выпущенной в 1991 году для Super Nintendo Entertainment System и представляет собой однопользовательскую игру, повествующую о приключениях Линка в вымышленном королевстве Хайрул.

Four Swords 
В отличие от первой игры сборника, Four Swords представлял совершенно новую игру, рассчитанную на 2-4 игроков. Геймплей игры схож с A Link To The Past, но ориентирован на решение головоломок и сражение с врагами путем взаимодействия игроков друг с другом.

В прологе игры Линк обнаруживает артефакт под названием «Меч Четверых», благодаря которому появляются копии (клоны) Линка, сражающиеся на его стороне. Линк получает задание найти четыре Великие Феи, которые смогут открыть путь к Ваати () — антагонисту этой игры.

Разработка 
The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords является результатом сотрудничества Nintendo и Capcom,

Целью разработки явлось создание многопользовательской игры во вселенной The Legend of Zelda. Несмотря на то, что Four Swords по геймплею близок к A Link To The Past, графическое исполнение было вдохновлено игрой The Wind Waker, которая вышла в продажу примерно в то же время.

Four Swords Anniversary Edition (DSiWare) 
В период с 28 сентября 2011 года по 20 февраля 2012 года для владельцев портативных консолей Nintendo DSi и Nintendo 3DS была доступна версия игры под названием «The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition», распространяемая через службу DSiWare. Ее выход был приурочен к 25-ти летнему юбилею серии The Legend of Zelda.

Обновленная версия была разработана студией Grezzo и содержала только многопользовательскую часть сборника («Four Swords»), которая, в свою очередь, получила возможность прохождения в одиночку (игрок управлял одновременно двумя персонажами, переключаясь между ними).

Кроме того, в игру были добавлены новые уровни, отстсылающие к другим играм серии — The Legend of Zelda, A Link to the Past, и Link’s Awakening.

Критика 

После выхода игра получила восторженные отзывы критиков. По данным агрегатора Metacritic, ее рейтинг составляет 95 из 100.

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2002 года
Игры для Game Boy Advance
Игры для Nintendo DSi
The Legend of Zelda
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, разработанные Nintendo
Компьютерные игры, изданные Nintendo